Antoni van Leeuwenhoek – ottico e naturalista olandese
 2766 Leeuwenhoek – asteroide della fascia principale
 Cratere Leeuwenhoek – cratere lunare